The Game Awards 2014 — церемонія вручення нагород за досягнення в індустрії відеоігор у 2014 році. , засновник та продюсер The Game Awards, провів подію 5 грудня 2014 року в театрі «» у Лас-Вегасі. Вона є першою церемонією The Game Awards і замінила , що була скасована після 2013 року. Dragon Age: Inquisition завоювала головну нагороду в категорії «Гра року». Подію переглянули приблизно 1,9 мільйона глядачів.

Анонси 

 Adrift
 
 Bloodborne
 
 
 
 
 
 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
 No Man's Sky
 
 
 
 The Legend of Zelda: Breath of the Wild
 The Order: 1886
 The Witcher 3: Wild Hunt
 Until Dawn

Переможці та номінанти 
Номінанти The Game Awards 2014 були оголошені 20 листопада 2014 року. Ігри-кандидати мали бути випущені 25 листопада або раніше, щоб мати право на номінування.

Нагороди 
Переможці виділені жирним шрифтом.

Відеоігри та інша продукція

Кіберспорт та творці

Почесні нагороди

Ігри з кількома номінаціями та нагородами

Кілька номінацій

Кілька нагород

Примітки 
 Коментарі

 Джерела

Посилання 
 

Церемонії The Game Awards